Plieningen ist der Name folgender Orte:

 Plieningen, ein Stadtbezirk von Stuttgart
 Burg Plieningen, abgegangene Burg in Plieningen, Stuttgart

Plieningen ist der Name folgender Personen:

 Dietrich von Plieningen (1453–1520), Angehöriger der Herren von Plieningen, Doktor im Zivilrecht, gelehrter Rat, Ritter und Humanist
 Johannes von Plieningen (1454–1506), Angehöriger der Herren von Plieningen, Doktor des römischen Rechts, Generalvikar des Bischofs von Worms und Freund des Humanisten Agricolas

Siehe auch:

 Plieningen (Adelsgeschlecht), edelfreie bzw. niederadlige Familie des Mittelalters und der frühen Neuzeit, (ursprünglich) aus Plieningen stammend Herren von Plieningen